Палингенез ( — снова, опять и  — происхождение, становление, возникновение):
 Палингенез (в биологии) — появление у зародыша признаков, свойственных взрослым формам отдалённых предков.
 Палингенез (в геологии) — совокупность ультраметаморфических процессов, ведущих к расплавлению и превращению в магму твёрдых гранитных пород, до этого уже находившихся в состоянии расплава.
 Палингенез (в философии) — теория немецкого философа Артура Шопенгауэра о том, что воля человека никогда не умирает, но проявляет себя опять в новых индивидах.
 Палингенесия (в архитектуре) — термин немецкого архитектора Лео фон Кленце, которым он обозначал стиль «греческого возрождения» в архитектуре начала XIX века.